Kurali (India) , een stad in de deelstaat Punjab, India
 Kurali (Meemu-atol) , een eiland van het Meemu-atol, Maldiven